Мосо (, самоназвание — на) — небольшая народность в составе группы наси, проживающая в Китае, в провинциях Сычуань и Юньнань, вблизи от тибетской границы. Большинство мосо живут у озера Лугуху в Гималаях .

Хотя мосо культурно отличны от наси,  считает их одним народом. Культуру мосо изучали Ламу Гатуса и Латами Даси.

Образ жизни 

Мосо занимаются  сельским хозяйством: фермерством (в том числе сеют зерновые и высаживают картофель), выращиванием яков, буйволов, овец, коз, кур. Хозяйство натуральное. Из-за отсутствия холодильников мясо обычно солят или коптят. Из зерна производят алкогольный напиток под названием «сулима», который часто употребляют без повода, а также на церемониях и фестивалях; его также подают гостям.

Местная экономика основана на бартерной торговле, хотя учащение контактов с окружающим миром вызывает увеличение оборота денег. В некоторые деревни мосо провели электричество, хотя в целом чаще встречаются неэлектрифицированные деревни. Воду добывают из колодцев. В последние годы усиливается модернизация, в частности кое-где появляются спутниковые тарелки.

Поговорка гласит о том, что крестьяне работают семь часов в день семь месяцев в году. В прошлом мосо выращивали только овёс, гречиху и лён. Под влиянием хань в конце XIX века ситуация изменилась, и теперь мосо также культивируют кукурузу, подсолнечник, сою, картофель, тыкву, бобовые и многие другие культуры. Картофель оставался основным продуктом питания мосо до середины XX века, когда они начали выращивать рис, сегодня он составляет более половины урожая.

С начала XX века мосо выращивали буйволов, лошадей и коз, хотя любимый скот мосо — свиньи. Свинина играет важную роль в обществе мосо, её подают гостям, её обязательно готовят на похоронах, ею расплачиваются, она является символом богатства. Раз в год мужчины мосо собираются на ярмарку скота.

Мосо ловят рыбу в озере и ставят ловушки, но не пользуются моторизованными судами.

Матриархат 

Мосо зачастую описывают как матриархальный народ. Женщина обычно является главой семьи, наследование идёт по женской линии, женщины принимают экономические решения, хотя политическая власть находится в руках мужчин.

Девочки-мосо, взрослея, учатся заниматься домашней работой, уборкой, поддерживают огонь, собирают хворост, кормят скот, ткут и прядут. В прошлом мосо сами изготавливали всю одежду и ткани, но в XXI веке большинство покупает подобные товары.

Согласно некоторым исследованиям, у мужчин мосо нет никаких обязанностей, они отдыхают весь день, чтобы сохранить силы на ночные визиты к женщинам, хотя на самом деле они занимаются заботой о скоте, рыбной ловлей, пахотой, а также молитвами и жертвоприношениями.

Династии отсчитывают родство по материнской линии; зачастую ни мать, ни ребёнок не знают, кто именно отец. У мосо традиционно имелась узкая прослойка аристократии, контролировавшая крестьянство, и в ней наследование и передача социального статуса отца осуществлялась сыновьям, а матери — дочерям. Таким образом, если крестьянка рожала детей от знатного мужчины, то дочери оставались крестьянками, а сыновья становились знатью. Возможно, такая мера была введена из-за страха знати за власть. Соответственно, по теории исследовательницы Хуа Цай, мосо не являются идеально-матриархальным обществом, а крестьяне у них подвергались угнетению, живя почти как рабы. Другой антрополог, Ши Чуаньган () возражает, так как по его мнению, матрилинейность и гостевой брак (тисесе) — первичный институт семьи и воспроизводства, а брак — вторичный, привнесённый в общество мосо в результате контактов с другими народами.

Этапы жизни мосо

Церемония совершеннолетия 
Церемония совершеннолетия — одно из самых важных событий в жизни мосо. Она проводится, когда ребёнку исполняется 13 лет. До совершеннолетия все дети мосо носят похожую одежду и не участвуют в религиозных церемониях. Если ребёнок умирает до церемонии, то его хоронят без проведения ритуалов. После церемонии девочки получают юбки, а мальчики штаны (поэтому церемония называется «церемония юбки» для девочек и «церемония штанов» для мальчиков). Девочки также могут отныне получить личную спальню, где после полового созревания станут принимать партнёров.

Брак 
Мосо практикуют гостевой брак, а привычного европейцам института брака у мосо нет, поэтому нет мужей и жён. Партнёры живут в разных домах, дети остаются в семье матери. Феномен брака мосо исследован Ши Чуаньганом. Если у женщины нет потомства, то обычно её семья берёт из другой приёмного ребёнка. Приёмные дети считаются равными родным, и приёмные девочки могут стать в новой семье матриархами.

Все имеющиеся сексуальные отношения в культуре мосо являются «гостевым браком» и основаны на взаимных чувствах. Начать отношения может как женщина, так и мужчина, но только женщина разрешает мужчине навещать её ночью. Ночные визиты обычно держатся в тайне, мужчина посещает свою возлюбленную после наступления темноты, а утром возвращается к себе домой. Женщины мосо могут по своему желанию одновременно находиться в отношениях с несколькими партнёрами. Мосо не являются полиандрическим народом, и хотя женщины могут менять партнёров так часто, как хотят, мало кто из них на самом деле имеет одновременно больше одного партнёра, отдавая предпочтение долговременным связям. Имеются сведения о том, что пожилые мосо имели больше партнёров — 30, 40, даже 50 в течение жизни. Несмотря на переход к относительной моногамии, партнёры не требуют друг от друга верности, а в языке на нет слова «ревность».

Большинство женщин знает отцов своих детей, не знать отца своих детей стыдно для женщины, однако в обществе мосо не осуждаются матери и дети, не знающие, кто именно был отцом. Отец вместе со своей матерью и сёстрами дарят ребёнку подарки в день рождения, а на Новый год ребёнок посещает дом отца для выражения почтения. Отец принимает участие в церемонии совершеннолетия.

Хотя отношения могут быть долговременными, мужчина никогда не переходит на постоянное жительство в дом женщины (или наоборот). У пары нет общего имущества. Отец обычно почти не заботится о своих детях. Мужчины больше вовлечены в воспитание племянников и племянниц, чем собственных детей. Отец может дарить семье матери подарки, чтобы продемонстрировать интерес в их воспитании, и это даёт ему определённый статус в её семье. В любом случае детей воспитывают в доме матери, они принимают её фамилию.

Оба партнёра остаются свободны в выборе и не связаны никакими обязательствами. Закончить отношения может любая сторона и в любой момент. Хотя матриарх и может заставить пару разойтись, это случается редко, в отличие от других культур, где брак зачастую заключается в результате группового решения. В Китае особенно ярко проявилось доминирование семейного над частным, а брак исторически служил экономическим и политическим интересам семей.

Похороны 
Вопросами смерти и похорон занимаются мужчины. Мужчины готовят угощения для семьи и гостей. Обычно каждая семья в деревне отправляет хотя бы одного мужчину в помощь. В дом умершего приглашают священников, которые читают в его честь молитвы. Мосо считают, что без молитв жреца религии бон душа исчезнет, а без молитвы буддийских лам не сможет возродиться. Гробы квадратные, небольшого размера. Тело в них помещается в эмбриональной позе, чтобы человек смог переродиться в следующей жизни. Затем гроб кремируют. Вокруг погребального костра водят наряженную лошадь, которая должна помочь унести дух умершего. После этого друзья и семья собираются вместе, чтобы выразить уважение к умершему, желая ему хорошей дороги в землю предков.

Дом мосо 

Дома мосо прямоугольной формы, несколько прямоугольных зданий строят рядом, чтобы внутри оставался двор. На первом этаже держат скотину, которая бродит по дому. Также на первом этаже готовят, едят и принимают гостей. На втором этаже хранятся запасы и располагаются спальни женщин. Мужчины и дети спят в общих спальнях.

Очаг считается центром дома, местом поклонения природе, предкам и духам. За очагом находится камень и алтарь предков, где мосо оставляют съедобные подношения перед каждой трапезой, даже перед чаепитием.

Главой дома является авторитарно правящая старшая женщина в роду, она обладает решающим голосом по всем вопросам. Она же управляет деньгами и назначает работу членам семьи. Когда матриарх желает передать дела более молодой родственнице, она отдаёт ей ключи от хранилища, что выражает обретение новой главой ответственности и прав на собственность.

У мосо расширенная семья, в которую входит несколько поколений (прапрародители, прародители, родители, дети, внуки, все со своими сёстрами и братьями). Все они живут в общем доме и спят совместно, индивидуальные спальни есть только у женщин определённого возраста.

Собаки считаются важной частью семьи у мосо, а их поедание строго запрещено, в отличие от других азиатских культур. Это связано с мифом о том, что в древности люди жили 13 лет, а собаки 60, но люди выменяли срок жизни собаки на почитание их. Собак никогда не убивают и не едят, а во время церемонии инициации взрослые мосо молятся перед собаками семьи.

Религия 
Религия играет важную роль в жизни мосо, причём верования этого народа соединяют синкретическую религию бон и тибетский буддизм.

Бон 
Религия бон является частью культурной жизни мосо на протяжении тысячелетий. Она основана на анимизме, культе предков и поклонении богине-матери.

Основными задачами священников (шаманов) является изгнание духов и помощь духам умерших. Священники пьют алкоголь, чтобы войти в транс и говорить с духами. Так как язык мосо бесписьменный, религиозное писание отсутствует. Все священники — мужчины.

В повседневной жизни, вне ключевых событий (наречение имени ребёнку, церемония совершеннолетия, похороны, праздники, болезни) бон почти не присутствует. Из-за запрета религии бон коммунистическим Китаем, хотя он и отменён в настоящее время, священников осталось очень мало.

Буддизм 
Роль буддизма в жизни мосо в последнее время увеличилась. Буддисты этого народа едят мясо. Священники молятся за умерших и предоставляют базовое религиозное и секулярное образование детям и взрослым. Если в семье более одного сына, то одного, скорее всего, отправят в монахи.

У мосо есть свой «живой будда», которого считают реинкарнацией одного из тибетских святых. Обычно он живёт в Лицзяне, но уходит в главный тибетский храм в Юннине на праздники. В большинстве домов над очагом стоит статуя одного из буддийских богов.

Язык 
Мосо говорят на бесписьменном диалекте на (также язык мосо) языка наси, принадлежащего тибето-бирманской языковой подсемье. Письменность разрабатывает, в том числе, Ассоциация культурного развития мосо озера Лухугу.

Современные изменения 
Культура мосо много раз подвергалась угрозе уничтожения. Ещё во время правления династии Мин регион захватили хань, после чего мосо восприняли буддизм (однако адаптировали его). Однако в годы развития электричества и автомобильных дорог, а также с распространением в регионе телевидения старшее поколение опасается за сохранность традиционного образа жизни.

Мосо живут в туристически привлекательном регионе, и поток туристов оказывает влияние на культуру мосо. Гостевой брак начинает выступать как оправдание проституции.

Изображение в книгах и фильмах 
О мосо было создано множество произведений искусства. Писательница  из народа мосо опубликовала несколько автобиографий. Кроме того, было снято множество документальных фильмов.

Литература 
 Hua, Cai. Une société sans père ni mari : les Naxi de Chine, Presses Universitaires de France, 2001.
 Hua, Cai. A Society Without Fathers or Husbands: The Na of China, New York: Zone Books, 2001.
 Dashi, Latami (editor). 摩梭社会文化研究论文集 (1960—2005)，云南大学出版社，主编：拉他咪达石
 Namu, Yang Erche; and Christine Mathieu. Leaving Mother Lake: A Girlhood at the Edge of the World, Little, Brown: Boston, 2003, ISBN 0-316-12471-0, ISBN 978-0-316-12471-3
 Shih, Chuan-kang. Quest for Harmony: The Moso Traditions of Sexual Union & Family Life. Stanford, 2010.
  Unhitched: Love, Sex, and Family Values from West Hollywood to Western China. New York: New York University Press, 2011. ISBN 978-0-8147-8382-5, ISBN 0-8147-8382-1, ISBN 978-0-8147-8383-2, ISBN 0-8147-8383-X
 Stockard, Janice E. Marriage in Culture: Practice and Meaning Across Diverse Societies, Wadsworth and Thomson Learning: Belmont, 2002.
 Ward, Martha; and Monica Edenstein. A World Full of Women, Pearson: Boston, 2009.
 Hamon, Raeann R.; and Bron B Ingoldsby (editors). Mate Selection: Across Cultures, Sage Publications: Thousand Oaks, California, 2003.
 Roland J. Hardenberg. Die Moso (China) im interkulturellen Vergleich : Möglichkeiten und Grenzen des komparativen Ansatzes in der Ethnologie. In : Paideuma, vol. 54 (2008), p. 109—127. ISSN 0078-7809.

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация культурного развития мосо озера Лугу
 Девичье царство (archive.org)
 
 «Taboo: Sex», National Geographic Channel (2008)

Матриархат
Народы Китая
Тибето-бирманские народы
Юньнань
Наси